Stora Gransjön kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Stora Gransjön, Småland, sjö i Vimmerby kommun,  (14,3 ha)
Stora Gransjön, Västergötland, sjö i Svenljunga kommun, 
Stora Gransjön (Godegårds socken, Östergötland), sjö i Motala kommun, 
Stora Gransjön (Kvillinge socken, Östergötland), sjö i Norrköpings kommun,  (7,25 ha)
Stora Gransjön, Uppland, sjö i Norrtälje kommun,  (20,7 ha)
Stora Gransjön, Värmland, sjö i Sunne kommun,  (68,8 ha)
Stora Gransjön, Dalarna, sjö i Hedemora kommun,  (26,4 ha)

Se även
Gransjön

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn